Рындзюнский — фамилия. Известные носители:

 Рындзюнский, Михаил Миронович (1900—1966) — советский военачальник, генерал-майор.
 Рындзюнский, Павел Григорьевич (1909—1993) — советский историк, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.